Cshö Junhi (1967) Ázsia-játékok-győztes dél-koreai úszónő, olimpikon
 Cshö Junhi (1986) Ázsia-bajnoki bronzérmes dél-koreai gerelyhajítónő, olimpikon